

Musica 
 Qdisc – formato di disco in vinile a 33 giri;
 Q Disc – etichetta discografica olandese di musica classica;
 Q Disc – album di Lucio Dalla del 1981

Informatica 
 Qdisc – abbreviazione di quick disconnect